Die Saison 2018/19 der Oberliga Hamburg war die 74. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die 11. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 27. Juli 2018 mit dem Spiel zwischen dem HEBC und Altona 93 eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
 der Absteiger aus dem Gebiet Hamburg der Regionalliga Nord 2017/18:
 Altona 93
 der unterlegene Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord:
 FC Teutonia 05 Ottensen
 der Meister der Oberliga Hamburg 2017/18 (beantragte keine Regionalliga-Lizenz):
 TuS Dassendorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Hamburg 2017/18:
 SC Victoria Hamburg
 Niendorfer TSV
 SV Rugenbergen
 TSV Sasel
 TSV Buchholz 08
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 Wandsbeker TSV Concordia
 SV Curslack-Neuengamme
 TuS Osdorf
 VfL Pinneberg
 FC Süderelbe
 SC Condor Hamburg
 Wedeler TSV
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2017/18:
 Hansa: Meiendorfer SV (Meister)
 Hammonia: HEBC Hamburg (Meister)

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrelegation 
Aufgrund des freiwilligen Abstiegs des Wedeler TSV wurde ein weiterer Oberliga-Aufstiegsplatz durch eine Aufstiegsrelegation ermittelt. Folgende Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation:
 Drittplatzierter der Landesliga Hammonia 2018/19: FC Union Tornesch
 Drittplatzierter der Landesliga Hansa 2018/19: VfL Lohbrügge

|}

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Hamburg 2018/19